Петрі́вська ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах колишнього СРСР.

Петрівська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Петрівська вулиця — вулиця в місті Миргород.

Петрівська вулиця — вулиця в місті Воронеж.
 Петрівська вулиця — вулиця в місті Всеволожськ.
 В Санкт-Петербурзі:
 Петрівська вулиця — вулиця в Виборзькому районі;
 Петрівська вулиця — вулиця в Кронштадті;
 Петрівська вулиця — вулиця в селищі Лісій Нос;
 Петрівська вулиця — вулиця в Сестрорецьку;
 Петрівська вулиця — вулиця в Сонячному;
 Петрівська вулиця — вулиця в місті Таганрог.

Вулиці